Knickerbocker Avenue – fermata della metropolitana di New York
 Hubert Renfro Knickerbocker – giornalista e scrittore statunitense
 Diedrich Knickerbocker – personaggio letterario
 The Knickerbocker – rivista letteraria statunitense
 Knickerbocker – comunità non incorporata del Texas, negli Stati Uniti d'America
 Knickerbocker glory – dolce statunitense

Pagine correlate 
Knickerbocker Hotel